Die WFLV-Futsal-Liga 2005/06 war die erste Saison der WFLV-Futsal-Liga, der höchsten Futsalspielklasse der Männer in Nordrhein-Westfalen. Meister wurde der UFC Münster, der sich für den DFB-Futsal-Cup 2006 qualifizierte. Es gab keinen Auf- und Abstieg.

Tabelle

Weblinks 

 WFLV-Futsal-Liga 2005/06 beim UFC Münster

Futsalwettbewerb in Deutschland
Futsalveranstaltung 2005
Futsalveranstaltung 2006
Sportsaison 2005/06